Фадж ()

 Фадж — английское название молочного ириса.
 Корнелиус Фадж — персонаж цикла произведений о Гарри Поттере, министр магии.
 Фадж (сериал) — американский телевизионный сериал.
 Фадж, Марша (род. 1952) — американский политик.